Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Десна» Чернигов в первенствах СССР и Украины. В списке приведены статистические показатели с 1960 года, когда команда впервые была включена в состав участников чемпионата СССР, по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами турнира в указанном сезоне.

Наивысшим достижением в истории «Десны» является четвёртое место в чемпионате Украины 2019/20.

История 
Команда мастеров была создана в Чернигове в 1960 году под названием «Авангард» и сразу же вошла в состав участников класса «Б» чемпионата СССР. Всего в 26 сезонах чемпионата СССР черниговцы провели 1099 матчей, из которых 380 выиграли, 301 — сыграли вничью и 418 — проиграли. Забили 1145 мячей, пропустили — 1251.

В 1961 году команда получила название «Десна». По итогам сезона 1961 «Десна» заняла 5-е место в своей группе и 10-е место в финале УССР (класс «Б»). Среди всех украинских команд чемпионата СССР черниговская команда стала 13-й.

В 1965 году «Десна» добилась своего высшего достижения на всесоюзной арене. Одержав победы над 6 соперниками, в том числе коллективами класса «А» — ярославским «Шинником» и бакинским «Нефтяником», команда достигла 1/8 финала Кубка СССР, где проиграла в Алма-Ате «Кайрату» со счётом 3:4. В следующем сезоне команда боролась за лидерство в первой зоне УССР класса «Б» — победители получали право сражаться за выход во вторую группу класса «А» (позднее реорганизованную в Первую лигу). «Десна» пропустила вперёд лишь хмельницкое «Динамо», а в общем зачёте заняла 4-е место в первенстве УССР.

В 1968 году «Десна», заняв 4-е место в финальном турнире лучших украинских команд класса «Б», завоевала путёвку во вторую группу класса «А». По итогам сезона 1970 года команда заняла 11-е место среди 22 коллективов, но в конце года решением нового руководителя Черниговской области была расформирована.

В 1976 году черниговский «Химик», возглавляемый бывшим игроком «Десны» Ефимом Школьниковым, выиграл первенство УССР среди коллективов физкультуры, предоставив тем самым команде из Чернигова право на участие во Второй лиге чемпионата СССР. В 1977 году «Десна», состав которой был сформирован из бывших игроков «Химика», была включена во Вторую лигу. В сезоне 1982 года команда, заняв 2-е место в украинской зоне Второй лиги, выиграла серебряные медали чемпионата Украинской ССР.

После распада СССР и провозглашения независимости Украины «Десна» начала выступления в Первой лиге чемпионата Украины, однако уже в сезоне 1993/94 вылетела в третий по значимости дивизион. Выиграв в 1997 году групповой турнир Второй лиги, команда на два сезона вернулась в Первую лигу. С 1999 года на протяжении 7 сезонов черниговские футболисты выступали во Второй лиге. Вернуть команду в Первую лигу в первенстве 2005/06 сумели наставники Александр Томах и Ефим Школьников.

В сезоне 2007/08 «Десна» заняла 4-е место в Первой лиге, что на то время стало лучшим результатом команды в чемпионате Украины. После завершения сезона 2009/10 «Десна» была лишена профессионального статуса в связи с тем, что не прошла аттестацию, однако новому руководству удалось возродить команду и заявить её во Вторую лигу.

С 2012 года команду возглавляет Александр Рябоконь. В сезоне 2012/13 «Десна» выиграла титул чемпиона Второй лиги и повысилась в классе. По итогам первенства 2013/14 команда заняла 5-ю позицию в Первой лиге. В Кубке Украины команда впервые в истории вышла в 1/4 финала, обыграв на своём поле запорожский «Металлург» (1:1, в серии пенальти — 5:4). В матче 1/4 финала с донецким «Шахтёром» «Десна» проиграла со счётом 0:2.

По результатам сезона 2016/17 «Десна» выиграла серебряные медали Первой лиги и впервые в истории получила право выступать в Премьер-лиге. Тем не менее, Федерация футбола Украины отказалась предоставить «Десне» аттестат для участия в Премьер-лиге. Команда продолжила выступления в Первой лиге, в следующем сезоне во второй раз достигнув стадии 1/4 финала Кубка Украины, где была остановлена киевским «Динамо». В Первой лиге «Десна» выиграла бронзовые медали и по результатам стыковых матчей за право играть в Премьер-лиге добилась повышения в классе. Свой первый сезон в высшем дивизионе украинского футбола команда завершила на 8-м месте.

В сезоне 2019/20 «Десна» вела борьбу с «Динамо» и «Зарёй» за серебряные медали чемпионата Украины, заняв в итоге 4-е место, которое стало лучшим результатом клуба в истории и обеспечило «Десне» право на участие в Лиге Европы. В Кубке Украины команда в третий раз достигла стадии 1/4 финала, где проиграла «Ворскле».

СССР (1960—1991) 
Выступления в чемпионате СССР:

Украина (с 1992) 
Выступления в чемпионате Украины:

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 

Сезоны
 
Десна